Collegio elettorale di Terni – collegio elettorale uninominale del Regno d'Italia
 Collegio elettorale di Terni – collegio elettorale uninominale della Repubblica Italiana per l'elezione della Camera dei deputati
 Collegio elettorale di Terni – collegio elettorale uninominale della Repubblica Italiana per l'elezione del Senato della Repubblica